La memoria democrática se refiere a acciones políticas realizadas por un Estado para reconocer a las víctimas de un periodo dictatorial anterior. Puede referirse a:
 Memoria democrática (España), reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y del régimen de Franco;
 Memoria democrática (Chile), reconocimiento de las víctimas del régimen de Pinochet.